Бродя́нский — топонимическая фамилия. Известные носители:

 Бродянский, Борис Львович (1902—1945) — советский кинокритик и сценарист.
 Бродянский, Виктор Михайлович (1919—2009) — учёный в области технической термодинамики и криогенной техники, доктор технических наук.
 Бродянский, Давид Лазаревич (1936—2017) — советский и российский учёный-археолог.